

Плеш — муніципалітет у Расинському окрузі.

Плеш — поселення в общині Жужемберк, регіон Південно-Східна Словенія.

Плеш — село, громада округу Лученець, Банськобистрицький край.

Плеш — населений пункт у Вараждинській жупанії у складі громади Бедня.